Vargskär kan syfta på:

Finland 

 Vargskär, Åland, Föglö, 
 Vargskär, Korpo, Åboland, 
 Vargskär, Nagu, Åboland, 
 Vargskär, Hangö, Nyland, 
 Vargskär, Ingå, Nyland, 
 Vargskär, Pyttis, Kymmenedalen,

Se även
 Vargskäret

Robotskapade Finlandförgreningar